Cândești peut désigner :
 Cândești, une commune roumaine du județ de Botoșani ;
 Cândești, une commune roumaine du județ de Dâmbovița ;
 Cândești, une commune roumaine du județ de Neamț.